Лос Каљехонес има више значења:

 Лос Каљехонес (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Каљехонес (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Каљехонес (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Каљехонес (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Каљехонес (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Каљехонес (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Каљехонес, Лос Љанетес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Каљехонес (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику